Хлопонин — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хлопонин, Александр Геннадиевич (род. 1965) — российский политик, с 2010 года заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Губернатор Красноярского края (2002—2010).
 Хлопонин, Николай Петрович (1923—1995) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза.
 Хлопонин, Пётр Андреевич (1947—2021) ― российский гистолог, доктор медицинских наук, профессор.

Топоним 
 Хлопонин — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.

См. также 
 Дом купца Хлопонина
 Хлопин
 Хлопнино